Robert Cushman ist der Name folgender Personen:

* Robert Eugene Cushman (1889–1969), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Robert E. Cushman Jr. (1914–1985), US-amerikanischer General und 25. Commandant des Marine Corps